Truchsen ist:
 ein Ortsname:
 Truchsen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, ab 1945: Kurówko, nicht mehr existenter Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Truchsen, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Troksy, Ort im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

 ein Adelsgeschlecht:
Truchsen (von Truchsen), Name eines adligen Ministerialengeschlechts, siehe unter Trixen